Lerdo steht für:

 Municipio Lerdo, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Ciudad Lerdo, Stadt im Bundesstaat Durango, Mexiko

Siehe auch:
 Lerdo de Tejada